Оболонський — прізвище.

Відомі носії 
 Дем'ян Васильович Оболонський (?—1758) — генеральний бунчужний Глухівського періоду в історії України (1741—1752 рр.), Генеральний осавул (1752—1757) та Генеральний суддя (1756—1758) за правління гетьмана Кирила Розумовського
 Оболонський Микола Олександрович (1856—1913) — судовий медик, дійсний статський радник (1902).
 Оболонський Олександр Олександрович (1823—1877) — земський діяч, редактор і видавець (спільно з Г. Д. Щербачовим) журналу «Народное чтение».